Нимфа:

 Нимфы — в греческой мифологии, духи в виде девушек.
 Нимфа (биология) — стадия развития некоторых членистоногих.
 Нимфа — одна из пород золотой рыбки.
 Нимфа, или корелла — вид попугаев.
 SMS Nymphe (1900) (1900—1931) — лёгкий крейсер германского флота.

См. также 
 
 
 
 Нимфетка
 Нимфомания